Musulmana Magomayev puede referirse a:

 Muslim Magomayev (compositor) (1885–1937), compositor azerbaiyano.
 Muslim Magomayev (músico) (1942–2008), cantante de ópera y música popular azerbaiyano.